B’nai B’rith
 B’nai B’rith (Izrael)
 B’nai B’rith (Polska)
 B’nai B’rith „Austria-Ezra” Bielsko